Вром:

 Вром — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вром, Корнелис (ок. 1590—1661) — нидерландский художник, традиционно считается основоположником в нидерландском живописи жанра марины.